Skotska kan avse:

 Skotska – en kvinna från Skottland
 Lågskotska (Scots) –  ett västgermanskt språk talat i Skottland och i Ulster
 Skotsk gaeliska – det keltiska språk som talas i Skottland, främst i höglandet och på Hebriderna 
 Skotsk engelska – en dialektgrupp av engelska, som talas av skottar och andra med härkomst från Skottland